Warna 1444 – opowiadanie Karola Bunscha wydane po raz pierwszy w 1971 w serii wydawniczej "Bitwy, Kampanie, Dowódcy".

Akcja opowiadania toczy się w latach panowania Władysława III Warneńczyka między rokiem 1440 a 1444. Bohaterem jest młody król Władysław, który od 10 roku życia dźwiga brzemię panowania w ogromnym państwie. Władysław jest mało doświadczony i mało odporny na zewnętrzne wpływy, często szukający ucieczki od obowiązków. Mimo młodego wieku jest świadomy odpowiedzialności ciążącej na nim i nie broni się przed nią. Za namową swoich doradców często działa wbrew swojemu sumieniu i przekonaniom i to doprowadza go do zguby. Bunsch podkreśla tu, że wielu ludzi potrafi doprowadzić do tragedii tylko po to by osiągnąć swoje własne cele, nie licząc się z kosztami. Przykład Władysława kontrastuje tu z przykładem zawsze wiernego sobie i innym Zawiszy, którego synowie towarzyszyli Władysławowi do samego końca, wiernie dzieląc jego los.
Akcja powieści rozpoczyna się przybyciem poselstwa królestwa Węgier z propozycją objęcia tronu i poślubienia wdowy po zmarłym Albrechcie II. Władysław zdaje sobie sprawę, iż sprawy polskie i litewskie wymagają jego obecności i nie może ich poświęcić dla spraw węgierskich. Ulega jednak naciskom kardynała Zbigniewa i wizji „wybawcy chrześcijaństwa” i przyjmuje koronę. Ta decyzja okazuje się zaważyć na jego życiu. 

Polskie nowele i opowiadania
Utwory literackie z 1971
Twórczość Karola Bunscha
Utwory literackie, których akcja toczy się w średniowieczu